Alaj Osj är en kirgizisk fotbollsklubb från staden Osj. Klubben vann kirgiziska ligan 2013, 2015, 2016 och 2017.

Meriter 
Kirgiziska ligan: 4
Mästare: 2013, 2015, 2016, 2017

Kirgiziska cupen: 2
Vinnare: 2013, 2020

Placering tidigare säsonger

Referenser 

Fotbollsklubbar i Kirgizistan